Burcy, ancienne commune française du Calvados
 Burcy, commune française de Seine-et-Marne